Bretherton est une paroisse civile du borough de Chorley dans le comté du Lancashire en Angleterre.

C'est aussi un nom de famille notamment porté par :
 David Bretherton (1924-2000), monteur américain ;
 Howard Bretherton (1890-1969), réalisateur, monteur et producteur américain.